

Wydarzenia 

 Jonatan Machabeusz został arcykapłanem

Urodzili się 
 Gajusz Grakchus, polityk rzymski, trybun ludowy (data przybliżona)

Zmarli 
 Marek Emiliusz Lepidus, polityk rzymski, konsul